Jigsaw — дочерняя компания Alphabet Inc..

Подразделение Google Ideas сейчас должно возобновить свою работу под новым названием Jigsaw и начать инвестировать в проекты, позволяющие решать геополитические проблемы и предотвращать цифровые атаки. Об этом изменении заявил бывший генеральный CEO Google и председатель совета директоров Alphabet Эрик Шмидт в публикации на Medium.

В качестве технологического инкубатора Jigsaw будет инвестировать в разработку программного обеспечения и технологий для расширения области покрытия к сети для всех слоёв населения земли. Примечательно, что подразделение Jigsaw перейдёт под управление Alphabet. За развитие Jigsaw будет отвечать Джаред Коэн, который возглавлял Google Ideas на протяжении пяти последних лет. Теперь Джаред будет отвечать лично перед Эриком Шмидтом и продолжит работу в Jigsaw. До Google Коэн работал под руководством Кондолизы Райс и Хилари Клинтон.

Во время работы в Государственном департаменте США Коэн активно поддерживал свободу слова в других странах. Так, он смог убедить Twitter остаться подключённым к сети в Иране, когда он активно использовался местными митингующими для предоставления актуальной информации средствам массовой информации. В результате это чуть не стоило ему места работы, а спустя год он присоединился к Google Ideas.

За время своего существования Google Ideas неоднократно помогал жителям различных стран с жёсткой цензурой на уровне государства остаться в сети и получать доступ к различным веб-сервисам. Среди основных проектов подразделения — Project Shield для защиты новостных сайтов от DDoS-атак, а также расширение uProxy для подключения к сети через прокси.

Подразделения Google